El municipio de East Cocalico (en inglés: East Cocalico Township) es un municipio ubicado en el condado de Lancaster en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 9.954 habitantes y una densidad poblacional de 186.4 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Cocalico se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $50,580 y los ingresos medios por familia eran de $55,401. Los hombres tenían unos ingresos medios de $38,833 frente a los $24,189 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $21,387. Alrededor del 3,4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Lancaster